Tweelingen (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Gemini Award, een Canadese televisieprijs
 Gemini (film), een Japanse film van regisseur Shinya Tsukamoto
 Gemini (2017), een Amerikaanse film uit 2017 
 Gemini (motorfiets), een Taiwanees historisch motorfietsmerk
 Gemini Ziekenhuis, een voormalig ziekenhuis in Den Helder
 Gemini (eilanden), twee eilandjes voor de kust van Elba
 Gemini (windmolenpark), een offshore windmolenpark voor de kust van Nederland
 Gemini (Ugento), een plaats in Italië
 SV Gemini, een sportvereniging uit Zoetermeer
 HV Gemini, een handbalvereniging uit Voerendaal

Amusement 
 Gemini (Cedar Point), een achtbaan in het Amerikaanse attractiepark Cedar Point
 Jr. Gemini, een kinderachtbaan in attractiepark Cedar Point

Muziek 
 Gemini (album), een dubbel-cd van Zuzana Smatanová
 Gemini (Portugese band), een Portugese groep die deelnam aan het Eurovisiesongfestival 1978
 Gemini (Zweedse band)
 Gemini (dubstep), een Brits dubstepartiest
 Gemini (album van Macklemore), een album van rapper Macklemore

Ruimtevaart 
 Geminiprogramma, een Amerikaans ruimtevaartprogramma
 Gemini-observatorium, een ruimteobservatorium bestaande uit twee telescopen: één op Hawaï en één in de Chileense Andes